Мартынец — украинская фамилия.

Известные носители
 
 Мартынец, Иосиф Роман (1903—1989) — грекокатолический епископ Епархии Святого Иоанна Крестителя в Куритибе.
 Мартынец, Николай Игнатьевич (род. 1933) — Герой Социалистического Труда.